

Фамилия 

 Бенфорд, Грегори — астрофизик и писатель-фантаст
 Бенфорд, Фрэнк — инженер и физик, известный тем, что заново открыл и обобщил закон Бенфорда